Key Largo har flere betydninger:

 Key Largo (ø) – ø i Florida
 Uvejrsøen Key Largo – amerikansk film fra 1948 med Humphrey Bogart